Граттон — фамилия.

Известные носители:
 Граттон, Линда (род. 1955) — британский специалист по теории организаций.
 Граттон, Гвидо (1932 — 1996) — итальянский футболист.